Anarchist bezeichnet:

 einen Vertreter des Anarchismus
 Der Anarchist – Druckerzeugnisse von 1886 bis 1948

Siehe auch: